Amerikai Egyesült Államok
 Romeo (Colorado)
 Romeo (Florida)
 Romeo (Michigan)
 Romeo (Tennessee)